Moricca – famiglia nobile calabrese
 Ada Moricca Caputi (1885-1975) – bibliotecaria italiana
 Oreste Moricca (1891-1984) – militare, schermidore e insegnante italiano
 Umberto Moricca (1888-1948) – latinista e docente italiano